Alard Basson – nuotatore sudafricano
 Alaric Basson – nuotatore sudafricano
 Stefan Basson – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano